Кубок России по футболу 2003/2004 годов — российский футбольный турнир среди профессиональных российских клубов. Проводился по системе с выбыванием начиная с 1/512 финала. Первая стадия турнира стартовала 22 марта 2003 года. Финальный матч традиционно проведён в Москве в мае 2004 года. Победитель Кубка — «Терек» получил право выступления в Кубке УЕФА 2004/05.

Регламент 
С первых стадий команды второго дивизиона были распределены по сетке в соответствии с зонами «Юг», «Запад», «Центр», «Урал-Поволжье» и «Восток». В 1/32 финала к 10 вышедшим в эту стадию командам добавлялись 22 команды первого дивизиона, в 1/16 финала — 16 команд премьер-лиги.

На всех этапах кроме ранних стадий (с 1/512 финала по 1/32 финала) и финала победители пар определялись по результату двух матчей (дома и в гостях). Если по сумме встреч победитель не выявляся, то действовало правило, согласно которому назначалось дополнительное время (два дополнительных тайма по 15 минут каждый), если и в дополнительное время не выявляся победитель, то он определялся в серии 11-метровых ударов.

1/512 финала 
{| class="wikitable"
|-
!Дата!!width="250"|Хозяева!!width="100"|Счёт!!width="250"|Гости
|-
|22.03.03 ||align=right| Жемчужина-Сочи ||align=center| 2:2 (3:1 пен.) || Спартак (Анапа)
|-
|23.03.03 ||align=right| Славянск (Славянск-на-Кубани) ||align=center| 2:1 || Витязь (Крымск)
|-
|22.03.03 ||align=right| Кавказкабель (Прохладный) ||align=center| 0:1 || Автодор (Владикавказ)
|-
|22.03.03 ||align=right| Жемчужина (Будёновск) ||align=center| 0:0 (0:1 д.в.) || Ангушт (Назрань)
|-
|19.04.03 ||align=right| Пикалёво ||align=center| 1:2 || Северсталь (Череповец)|-
|19.04.03 ||align=right| Динамо (Вологда) ||align=center| 2:0 || Спартак (Кострома)
|-
|19.04.03 ||align=right| Текстильщик (Иваново) ||align=center| 0:1 || Спартак-Телеком (Шуя)|-
|19.04.03 ||align=right| Реутов ||align=center| 2:1 || Торпедо (Владимир)
|-
|19.04.03 ||align=right| Титан (Москва) || align="center" | 1:1 (1:2 д.в.) || Витязь (Подольск)
|-
|19.04.03 ||align=right| Космос (Егорьевск) ||align=center| 2:2 (2:4 д.в.) || Знамя Труда (Орехово-Зуево)|-
|19.04.03 ||align=right| Зенит (Пенза) ||align=center| 2:1 || Биохимик-Мордовия (Саранск)
|-
|19.04.03 ||align=right| Искра (Энгельс) ||align=center| 1:1 (1:3 д.в.) || Спартак (Тамбов)|-
|20.04.03 ||align=right| Волга (Ульяновск) Белозеров, 34, Аитов, 79||align=center| 2:0 || Торпедо (Волжский)
|-
|20.04.03 ||align=right| Спартак (Йошкар-Ола)Самчев, 27, Король, 32 ||align=center| 2:1 || Лада-СОК (Димитровград)Антонов, 40
|-
|20.04.03 ||align=right| КАМАЗ (Набережные Челны) Калимуллин, 16, Гайнуллин, 19, Ермилов, 45||align=center| 3:0 || Динамо (Ижевск)
|-
|20.04.03 ||align=right| Строитель (Уфа)Азнабаев, 72 ||align=center| 1:2 || Алнас (Альметьевск)Панов, 15, Конюхов, 81
|}

 1/256 финала 

 1/128 финала 

 1/64 финала 

 1/32 финала 
8 июля в ПФЛ прошла жеребьёвка, определившая хозяев полей, также для каждой пары стали известны команды премьер-лиги, с которыми победители пар встретятся в 1/16 финала.

 1/16 финала 

|}

 1/8 финала 

|}

 1/4 финала 

Мазаев, 45, Джабраилов, 79, Федьков, 89
Ширко, 57 - Лоськов, 42, с пен., Хохлов, 53, Гуренко, 56, Сычев, 72 
Виноградов, 70

|}

 1/2 финала 

|}*Команда #1''' — команда, проводящая первый матч на своём поле.

Финал

Примечания

Ссылки 
 .
 «футбол» №35/2003  1/32 стр.11 , №17/2004  1/4 (2-й матч) стр.12,13,14,15.

Кубок России по футболу
Футбол в России в 2003 году
Футбол в России в 2004 году